Геше́фт () — слово немецкого происхождения.

 Гешефт (истор.) — коммерческое дело, основанное на спекуляции низшего разбора или на обмане; отсюда «гешефтмахерство», неблаговидная спекуляция.
 Гешефт (разг.) — спекулятивная, выгодная сделка.
  — художественный фильм (США, 2005).

Примечания